The Running Man pode se referir a:

 The Running Man (1963), filme com Laurence Harvey e Lee Remick
 The Running Man (1987), filme com Arnold Schwarzenegger
 Running Man - programa da TV sul-coreana
 Running Man (dança)

Desambiguações de artes